Жуссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Жуссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона